До́блер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Доблер, Фриц (род. 1927) — немецкий аккордеонист и дирижёр.
 Доблер, Хенриетта (род. 1954) — немецкая гребчиха.